Postweg steht für:
 Post, der Versand einer postalischen Sendung vom Absender zum Adressaten
 Alter Postweg (Landkreis Cuxhaven), Radfernweg
 Alter Postweg (Sterkrade), historische Straße
 Alter Postweg (Tengen), Höhenweg auf der Wasserscheide nordöstlich von Tengen
 Alter Postweg (Lutterloh), siehe Lutterloh #Alter Postweg
 Alter Postweg (Willen), siehe Willen (Wittmund) #Alter Postweg und die Kleinbahn

Siehe auch:
 Poststraße (Begriffsklärung)